Spencer steht für:
 Spencer (Familienname), Familienname
 Spencer (Vorname), englischer Vorname
 Spencer (Gewehr), Repetiergewehr
 Spencer (Band), Schweizer Band
 Spencer (Film), Filmdrama von Pablo Larraín (2021)
 Spencer, Kleidungsstück, siehe Spenzer
 Earl Spencer, britischer Adelstitel
 Marks & Spencer, britisches Einzelhandelsunternehmen
 Spencer (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1899–1902)
 Research Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1920–1922) mit dem Markennamen Spencer

Spencer ist steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Spencer (Idaho)
 Spencer (Illinois)
 Spencer (Indiana)
 Spencer (Iowa)
 Spencer (Kansas)
 Spencer (Louisiana)
 Spencer (Massachusetts)
 Spencer (Michigan)
 Spencer (Missouri)
 Spencer (Nebraska)
 Spencer (New York)
 Spencer (North Carolina)
 Spencer (Ohio)
 Spencer (Oklahoma)
 Spencer (South Dakota), im McCook County
 Spencer (Tennessee)
 Spencer (Virginia)
 Spencer (West Virginia)
 Spencer (Wisconsin), im Marathon County
 Spencer (Town, Clark County), Town(ship) in Wisconsin
 Spencer (Town, Marathon County), Town(ship) in Wisconsin
 Spencer Brook, Minnesota
 Spencer Corners, New York
 Spencer Heights (Colorado)
 Spencer Heights (Illinois)
 Spencer Hill, Tennessee
 Spencer Hills, Georgia
 Spencer Mountain, North Carolina
 Spencer Store, Alabama

Sonstige:
 Spencer Lake (Stausee, Maine), Stausee im Somerset County, Maine, Vereinigte Staaten
 Spencer-F.-Byrd-Tiefe, Meerestief im Pazifischen Ozean
 Spencer-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Spencer Peak, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik
 Kap Spencer, Kap an der Georg-V.-Küste, Antarktika
 Mount Spencer, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Talsperre Spencer, Nebraska

Siehe auch:
 Hallo Spencer
 Sie nannten ihn Spencer
 Spencer Island
 Spencer-Smith
 Spenser
 Spenzer